Powhatan (grup humà), confederació de pobles de llengua algonquina fundada poc abans de l'arribada dels europeus a Virgínia
 Powhatan (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Powhatan Point, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Powhatan o Wahunsonacock (Virgínia, 1542? - 1618), cabdill amerindi
 Comtat de Powhatan, comtat de l'estat americà de Virgínia